Metro, nom largement utilisé comme diminutif du mot metropolis,  ou métropole.

Nom commun 
 Le métro ou chemin de fer métropolitain, moyen de transport urbain dont certaines entrées sont caractéristiques d’un certain style architectural.
 « Métro », expression des DROM-COM (Antilles françaises, Guyane, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, la Réunion), désignant un Français de métropole installé sur place depuis peu.

Toponyme 

 Metro une ville d'Indonésie de la province de Lampung, sur l'île de Sumatra.
 La Métro est la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole.

Entreprises 
 Metro, diminutif de la Metro-Goldwyn-Mayer, une société de production et de distribution de films, en particulier d'animation ;
 Metro ou Metro AG, groupe de distribution allemand, spécialisé notamment dans la vente en gros aux professionnels ;
 Metro Cash and Carry ou METRO, chaîne de magasins de commerce de gros appartenant au groupe Metro AG.
 Metro, diminutif du Metropolis, boîte de nuit francilienne ;
 Metro Inc., entreprise québécoise de distribution alimentaire ;
 Metro, franchise médiatique russe ;
 le Métro-racing, club de rugby à XV français, rebaptisé aujourd'hui « Racing 92 ».

Journaux 
 Metro, quotidien gratuit international du groupe de presse suédois Metro International ;
 Métro, sa version québécoise ;
 Metro, sa version belge ;
 Metro, sa version française, devenue Metronews (actif uniquement sur Internet) ;
 Metro, quotidien gratuit britannique publié par l'Associated Newspapers Ltd et qui n'a aucun lien avec le groupe de presse suédois Metro International cité plus haut.

Magazine 
 Metro, un magazine en Nouvelle-Zélande

Autres 
 Metro, nom de code de l'interface graphique de Windows 8 ;
 METRo, logiciel de prévision de température de la route ;
 Metro, nom d'une voiture du constructeur automobile Austin ;
 The Metro, nom d'une salle de concert de Chicago ;
 Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035, romans de Dmitri Gloukhovski ;
 Metro 2033, Metro: Last Light et Metro Exodus, jeux vidéo du développeur 4A Games, en collaboration avec Dmitri Gloukhovski, et basés sur l'univers des romans du même nom.

Homonymie de titre